

Іртиський сільський округ — адміністративна одиниця, Іртиський район, Павлодарська область
 Іртиський сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область
 Іртиський сільський округ — адміністративна одиниця, Семейська міська адміністрація, Абайська область